bł. Konstantyn Carbonell Sempere (1866–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Konstantyn Fernández Álvarez (1907–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik